Sext Quintili Var (cònsol), cònsol el 453 aC 
 Sext Quintili Var (pretor) (Sextus Quintilius Varus), pretor el 57 aC, favorable al retorn de Ciceró de l'exili.
 Sext Quintili Var (qüestor), qüestor el 49 aC